El término Fleischer se puede referir a:

Carl Gustav Fleischer, general noruego (1883-1942).
Richard Fleischer, director de cine estadounidense (1916-2006).
Dave Fleischer, productor y director germano-estadounidense (1894-1974), hermano de Max Fleischer.
Max Fleischer, dibujante estadounidense (1883-1972), hermano de Dave Fleischer.
Fleischer Studios, estudios cinematográficos estadounidenses fundados por Max y Dave Fleischer.